Speedway (filme) - de 1968 estrelado por Elvis Presley e Nancy Sinatra
Speedway (álbum) - trilha sonora do filme
Speedway (motociclismo): categoria disputada em circuíto oval
Indianapolis Motor Speedway - autódromo localizado na cidade de Speedway;
Speedway (banda) - de pop rock

Localidades

Speedway (Indiana)

Desambiguação